Дорошенко — хутор в Шовгеновском муниципальном районе Республики Адыгея России.

Входит в состав Заревского сельского поселения.

История 
В 1873 — 1874 годах здесь были отмежеваны участки земли общей площадью 232 десятины юнкеру Урусбию Шугурову и князю Аслан-Беку Болотокову. 

К 1882 году эти земли купил губернский секретарь Игнатов, здесь уже тогда располагался хутор его имени в 12 дворов с 56 жителями. Затем он стал распродавать земли по частям, в 1888 г.
пять семей поселенцев выкупили земли у губернского секретаря Игнатова.

К началу XX века земли отошли Афанасию Белоконеву, Гордею и Самуилу Рыбиным, Ефиму Ивановичу Дорошенко, Терентию Хандакову (Хандаченко) и братьям Кравченко: Власу, Тимофею, Алексею, Даниилу и Никифору, а также Михаилу Гончарову и Аслангирею Упчежокову. Последние двое основали отдельные хутора.

Какое-то время в честь того, что земля была куплена навечно, хуторок именовали Вечным, а потом, по жребию, назвали Дорошенко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Дорошенко (хутор)

Населённые пункты Шовгеновского района